Bundestagswahlkreis 102 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Wuppertal I (seit 2013)
 Bundestagswahlkreis Leverkusen – Köln IV (2002 bis 2009)
 Bundestagswahlkreis Bielefeld (1980 bis 1998)
 Bundestagswahlkreis Höxter (1965 bis 1976), siehe Bundestagswahlkreis Höxter – Lippe II
 Bundestagswahlkreis Gladbeck – Bottrop (1949 bis 1961)